Wielandstraße 5 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Wielandstraße 5 (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Südstadt (Görlitz), H–Z
 Wielandstraße 5 (Halle, Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Paulusviertel
 Wielandstraße 5 (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Altlindenau, L–Z
 Wielandstraße 5 (Nürnberg), siehe Liste der Baudenkmäler im Nürnberger Stadtteil St. Johannis